barok – kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku
 barok sycylijski – specyficzna odmiana architektury barokowej spotykana na Sycylii w XVII i XVIII wieku
 barok wileński – kierunek architektury barokowej występujący najliczniej na terenach północno-wschodniej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Miejscowości 
 Barok – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim
 Barok – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim

 Barok – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim
 Barok – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim

 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Raków
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wiszniew
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie krupkowskim
 Barok – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie lubańskim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie lubańskim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie starodoroskim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim

 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie białynickim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Barok – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim

 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie czaśnickim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim
 Barok – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim

Inne 
 Barok – przystanek kolejowy na Białorusi, na linii Bachmacz-Homel, w miejscowości Iwaki